Асанидзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Асанидзе, Георгий Леонидович (род. 1975) — грузинский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр 2004 года в Афинах и бронзовый призёр Олимпиады 2000 года.
 Асанидзе, Николай Алексеевич — звеньевой колхоза «Медгари шрома» Орджоникидзевского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда. Примечания